Кальварраса-де-Арриба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,73 км². Население — 647 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки